Waltenheim est une commune française, située dans le département du Haut-Rhin ;
 Waltenheim-sur-Zorn  est une commune française, située dans le département du Bas-Rhin.